

Presentación previa 
Dan Evans fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Denis Shapovalov derrotó en la final a Ruben Bemelmans.

Cabezas de serie 

  Adam Pavlásek (Primera ronda)
  Peter Polansky (Segunda ronda)
  Quentin Halys (Segunda ronda, retiro)
  Ruben Bemelmans (Finalista)

<ol start=5>
  Vincent Millot ''(Primera ronda)
  Tennys Sandgren ''(Segunda ronda)
  Sam Groth ''(Primera ronda)
  Igor Sijsling ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Drummondville 2017